Ачинская улица — название ряда улиц в городах бывшего СССР. Названы по городу Ачинску в Красноярском крае, Российская Федерация.

Казахстан 
 Ачинская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Ачинская улица — улица в Барнауле.
 Ачинская улица — улица в Екатеринбурге.
 Ачинская улица — улица в Казани.
 Ачинская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Ачинская улица — улица в Новосибирске.
 Ачинская улица — улица в Самаре.
 Ачинская улица — улица в Сочи.
 Ачинская улица — улица в Томске.
 Ачинская улица — улица в Тюмени.
 Ачинская улица — улица в Улан-Удэ.
 Ачинская улица — улица в Хабаровске.
 Ачинская улица — улица в Челябинске.
 Ачинская улица — улица в Чите.

Украина 
 Ачинская улица — улица в Днепре.